Тоша:

 Тоша — река в Буинском районе Республики Татарстан.
 Тоша — населённый пункт и район в Португалии.